Scottish Football Association Challenge Cup 1881–82 var den niende udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som Scottish Cup. Den første kamp blev spillet den 3. september 1881, og turneringen blev afsluttet den 1. april 1882, hvor Queen's Park FC vandt finaleomkampen med 4-1 over Dumbarton FC og dermed sikrede sig sin sjette triumf i Scottish Cup.

Resultater

Queen's Park FC's vej til sejren

Første runde 

134 hold spillede om 67 ledige pladser i anden runde

Anden runde 

68 hold spillede om 34 ledige pladser i tredje runde.

Tredje runde 

37 hold spillede om 22 pladser i fjerde runde. På grund af det ulige antal hold var Queen's Park FC oversiddere og gik derfor videre til fjerde runde uden kamp.

Fjerde runde 

27 hold spillede om 16 pladser i ottendedelsfinalerne. For at få antallet af hold til at gå op, var fem hold, Beith FC, Dumbarton FC, Shotts FC, South Western FC og Vale of Teith FC, oversiddere i denne runde, og de gik derfor videre til ottendedelsfinalerne uden kamp.

Ottendedelsfinaler 

Seksten hold spillede om otte pladser i kvartfinalerne.

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 London Hearts Supporters Club – Scottish Cup Results for 1881-82 
 IFFHS: Scottish Cup 1881–82 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1881/82 (første finale) 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1881/82 (anden finale)

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1881
Fodbold i 1882